Partit Socialista del Kurdistan
 Partit Socialista del Kurdistan Iraquià
 Partit Socialista del Kurdistan/Turquia
 Partit Socialista Kurd, nom entre el 1975 i el 1988 de l'Aliança Popular del Kurdistan Socialista